Eqrem Libohova – politico albanese, primo ministro albanese durante l'occupazione italiana
 Irma Libohova – cantante albanese
 Myfit Libohova –  politico e diplomatico albanese